

Cinema 
 A Dog of Flanders – film del 1914 diretto da Howell Hansel
 A Dog of Flanders – film del 1935 diretto da Edward Sloman
 Sangue fiammingo (A Dog of Flanders) – film del 1959 diretto da James B. Clark
 Il fedele Patrash – serie televisiva animata del 1975, prodotta dalla Nippon Animation.
 A Dog of Flanders – film del 1999 diretto da Kevin Brodie

Letteratura 
 Il cane delle Fiandre (A Dog of Flanders) – racconto del 1872 di Marie Louise Ramée